Никогосян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Никогосян, Айк Араевич (род. 1955) — армянский врач, министр здравоохранения Армении (1998—2000).
 Никогосян, Андраник Оганесович (род. 1974) — армянский общественный деятель. 
 Никогосян, Николай Багратович (1918—2018) — советский и российский скульптор, народный художник СССР (1982).

См. также 
 Тер-Никогосян, Григор Аршолуйсович